Jusuf ibn Taszfin – władca Maroka z dynastii Almorawidów (1170-1106)
 Jusuf ibn Hassan – sułtan Maroka z dynastii Alawitów (1912-1927)